Бугское — название населённых пунктов на Украине:

 Бугское — село в Арбузинском районе Николаевской области.
 Бугское — село в Вознесенском районе Николаевской области.
 Бугское — село в Новоодесском районе Николаевской области.

См. также 
 Бугское казачье войско — располагалось по реке Южный Буг.
 Бугский
 Буговое